Зиньков — многозначный термин.

Топоним 
 Зиньков — село в Виньковецком районе Хмельницкой области Украины.

Фамилия 
 Зиньков, Антон Фролович (1906—1988) — советский шахтёр, инициатор внедрения нового высокопроизводительного метода отбойки руды.
 Кулиш-Зиньков, Леонид Зиновьевич (1942—2007) — украинский поэт и прозаик.